Маццо́ла () — італійське прізвище.

Персоналії 
 Алессандро Маццола (* 1942) — італійський футболіст і тренер. Син Валентіно Маццоли.
 Валентіно Маццола (1919-1949) — італійський футболіст, нападник.
 Франческо Парміджаніно (Франческо Маццола) (1503—1540) — італійський живописець, представник маньєризму.

Італійські прізвища